Kanie peut désigner :

Toponymie
au 
 Kanie est un bourg du district d'Ama, dans la préfecture d'Aichi
en Pologne
 Kanie est un village dans la voïvodie de Mazovie

Homonymie de toponyme